Zbojnícky potok (dopływ Hnilca) – potok na Słowacji, dopływ rzeki Hnilec
 Zbojnícky potok (dopływ Topli) – potok na Słowacji, dopływ rzeki Topla
 Zbojnícky potok (dopływ Smolnika) – potok na Słowacji, dopływ Smolnika